GIJ est un sigle qui peut désigner :
 GIJ (où GIJ signifie GNU Interpreter for Java), une machine virtuelle Java.
 Ghana Institute of Journalism

 , un village iranien.